Kapelle Maria am Wege steht für:
 Kapelle Maria am Wege (Dresden), Kapelle im Stadtteil Hosterwitz, Dresden, Sachsen
 Kapelle Maria am Wege (Gillrath), Kapelle im Ortsteil Gillrath, Geilenkirchen, Nordrhein-Westfalen